Stateira († 323 v. Chr.) war eine persische Prinzessin und eine der Frauen Alexanders des Großen.

Leben

Herkunft 
Stateira stammte aus der persischen Dynastie der Achämeniden und war die vermutlich älteste Tochter des Perser-Königs Dareios III. und seiner ebenfalls Stateira heißenden Frau. Diese galt als eine der schönsten Frauen Asiens.

Gefangenschaft 
Mutter und Tochter begleiteten den persischen König mit anderen hochstehenden Damen des Hofs auf seinem Feldzug gegen Alexander den Großen. Sie gerieten nach der Schlacht von Issos in makedonische Gefangenschaft (333 v. Chr.). Nach der Einnahme von Tyros durch die Makedonen versprach Dareios III. als Teil eines umfassenden Friedensabkommens seine Tochter Stateira Alexander dem Großen zur Gattin. Alexander ignorierte dieses Angebot, behandelte aber die beiden Stateiras mit ausgesuchter Höflichkeit. Er ließ sie in Susa zurück, während er den Krieg weiter in den Osten bis nach Indien führte. Später ehelichte er Stateira doch und gleichzeitig Parysatis im Rahmen einer Massenhochzeit im Jahre 324 v. Chr. in Susa, wo er außerdem 80 seiner Anführer und viele seiner Soldaten mit Perserinnen vermählte, um seine Verschmelzungsidee zu befördern. Der Makedonenkönig selbst ging die Ehe mit zwei Töchtern der letzten achämenidischen Könige ein, um sich stärker als Nachfolger dieser persischen Dynastie legitimieren zu können.

Tod 
Nach dem Tod des Makedonenkönigs (323 v. Chr.) wurden Stateira und ihre Schwester Drypetis, die bei der Massenhochzeit zu Susa den bald danach verstorbenen Vertrauten Alexanders, Hephaistion, geheiratet hatte, durch einen gefälschten Brief nach Babylon gelockt und dort auf Betreiben von Roxane, Alexanders erster Frau, ermordet. Die Leichname der beiden Schwestern warf man in einen Brunnen, der dann zugeschüttet wurde.

Stammbaum

Literatur

Weblinks

Anmerkungen 

Frau
Achämenide
⚭Stateira
Person um Alexander den Großen
Ehepartner einer berühmten Person
Geboren im 4. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben 323 v. Chr.